Kirchler ist ein deutscher Familienname.

Varianten 
 Kircher, Kirchner

Namensträger 
 Elisabeth Kirchler (* 1963), österreichische Skirennläuferin
 Erich Kirchler (* 1954), italienisch-österreichischer Psychologe und Hochschullehrer
 Herbert Kirchler (1950–2002), österreichischer Künstler
 Irina Kirchler (* 1983), österreichische Triathletin und Duathletin
 Michael Kirchler (* 1977), österreichischer Wirtschaftswissenschaftler
 Roland Kirchler (* 1970), österreichischer Fußballspieler

Weblinks 
 Kirchler bei forebears.io

Familienname
Deutscher Personenname
Berufsname